Столетов може да се отнася за:
 Николай Столетов (1834-1912) – руски офицер
 Александър Столетов – руски физик
 Столетов – връх в Стара планина
 „Генерал Николай Г. Столетов“ – булевард в София

Вижте също 
 Столетово – село в Област Пловдив
 Столетово – село в Област Стара Загора